Baduaire (en latin Baduarius et en italien Baduario), est le nom partagé par trois personnages byzantins du  :
 Baduaire,  général et duc de Scythie Mineure ;
 Baduaire, général et curopalate, petit-fils du précédent et gendre de l'empereur Justin II ;
 Baduaire, curateur de la maison d'Aréobinde, le neveu par alliance de l'empereur Justinien.